Седьмой сезон «Губка Боб Квадратные Штаны» транслировался с 19 июля 2009 по 11 июня 2011. В России 7 сезон транслировался на Nickelodeon с 22 апреля 2010 по 12 января 2012 года. Он состоит из 26 серий.

Производство 
13 марта 2008 года мультсериал был продлён на седьмой сезон. Премьера седьмого сезона состоялась 19 июля 2009 года с серий «Тентакл-видение» и «Я люблю танцевать». Сима Заргами, президент Nickelodeon, сказала: «Сила бренда Nickelodeon заключается в том, как мы принимаем всё, что важно для детей, и как мы находимся с ними практически везде, где они хотят. Наша открытая философия, чтобы дать аудитории доступ ко всему, что они любят, и наша приверженность созданию инновационного контента, поставили нас на вершину кабельного телевидения и онлайна. Nickelodeon имеет сильный импульс как бренд и бизнес, и у нас есть отличный фундамент, построенный на больших талантах и отношениях с некоторыми из лучших творческих лидеров в нашей отрасли». Браун Джонсон, президент анимационного отдела Nickelodeon, сказал: «Мы очень рады, что делаем ещё один сезон „Губки Боба“ — сериала, который мы надеемся сделать в течение длительного времени». Шоураннером седьмого сезона был Пол Тиббит, а исполнительными продюсерами — Стивен Хилленберг и сам Тиббит.

В 2011 году Nickelodeon ввёл телесериал-антологию «Легенды Бикини-Боттом», состоящий из шести эпизодов седьмого сезона. Он впервые был выпущен 27 января 2011 года на Facebook, после чего были показаны по телевидению. Браун Джонсон сказал: «Формат телесериала-антологии „Легенды Бикини-Боттом“ предоставляет прекрасную возможность попробовать что-то новое, где мы можем привлечь внимание 16 миллионов поклонников „Губки Боба“ к социальным сетям, в дополнение к новому контенту в эфире».

Раскадровка делалась на студии «Nickelodeon Animation Studio» (Бербанк, штат Калифорния), а анимация — за границей, в студии «Rough Draft Studios» в Южной Корее. Над анимацией сезона работали: Алан Смарт, Том Ясуми и Эндрю Овертум.

Раскадровку седьмого сезона делали: Аарон Спрингер, Зеус Цервас, Кейси Александр, Шон Чэрмэтц, Люк Брукшир и Нэйт Кэш.

Главным сценаристом седьмого сезона был Стивен Бэнкс. Над сценариями также работали Дэни Михаэли, мистер Лоуренс, Ричард Пурсель и Дерек Иверсен, в частности: Аарон Спрингер, Зеус Цервас, Кейси Александр, Шон Чарматц, Люк Брукшир и Нэйт Кэш.

Серии

Примечания

Ссылки 
 7 сезон на spongebob.wikia.com
 SpongeBob SquarePants: Episode Guide

7